

Aziende 
 D. Lazzaroni & C. – azienda alimentare italiana, fondata nel 1888
 Paolo Lazzaroni & Figli – azienda alimentare italiana, fondata nel 1869

Persone 
 Lazzaroni – cognome italiano
 Franco Martín Lazzaroni (1988) – calciatore argentino
 Marco Lazzaroni (1995) – rugbista a 15 italiano
 Mario Lazzaroni (1907-1992) – calciatore italiano, di ruolo attaccante

Altro 
 Lazzaroni (o lazzari) – ceto sociale e categoria antropologica della storia di Napoli
 Scientific Lazzaroni – influente gruppo di scienziati e attivisti americani all'epoca della guerra civile americana

Pagine correlate 
Lazzari (disambigua)